Signori del tempo – romanzo di Wilson Tucker
 Signori del Tempo – personaggi immaginari di Doctor Who